Дураковићи могу бити:

 Дураковићи (Власеница), насељено мјесто у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Дураковићи (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ